Zarzycki – herb szlachecki

Osoby o nazwisku „Zarzycki”:
 Aleksander Zarzycki – polski pianista, kompozytor, dyrygent i pedagog
 Ferdynand Zarzycki – polski generał, minister i senator
 Florian Zarzycki – polski partyzant
 Ireneusz Zarzycki – polski polityk, działacz związkowy, senator
 Janusz Zarzycki – polski architekt, wojskowy i polityk
 Jan Miłosz Zarzycki – polski dyrygent
 Jerzy Zarzycki – polski reżyser
 Kazimierz Zarzycki – polski polityk, przedsiębiorca, dziennikarz, poseł na Sejm
 Leszek Zarzycki – polski szopkarz
 Marian Zarzycki (ujednoznacznienie)
 Paweł Zarzycki – harcmistrz
 Ryszard Zarzycki – polski harcerz i wojskowy
 Stanisław Zarzycki – polski inżynier leśnictwa
 Władysław Zarzycki ps. „Rojan”, „Radek” – podpułkownik Wojska Polskiego
 Włodzimierz Stefan Zarzycki – polski polityk, poseł na Sejm
 Wojciech Szczęsny Zarzycki – polski polityk, rolnik i samorządowiec, poseł na Sejm
 Zbigniew Zarzycki – polski siatkarz i trener siatkarski, olimpijczyk
 Zdzisław Zarzycki – polski prawnik, historyk prawa i specjalista prawa wyznaniowego

 Adela Zarzycka (ur. 1925) – polska rolniczka, poseł na Sejm PRL VI i VII kadencji.
 Ewa Zarzycka – polska artystka performance, twórczyni rysunków i instalacji.
 Irena Zarzycka (1900-1993) – polska pisarka.
 Krystyna Zielińska-Zarzycka (1924-2007) – polska dziennikarka i polityk.
 Ewa Bérard-Zarzycka (ur. 1946) – socjolog i historyk polskiego pochodzenia

Zobacz też